est la  compilation de Kalafina sortie sous le label Sony Music Entertainment Japan le  au Japon.

Présentation 
Elle sort en format CD et CD+BluRay. Le CD contient 15 pistes. Elle arrive  à l'Oricon et se vend à  la première semaine et reste classé dans un premier temps pendant  pour un total de  exemplaires vendus. Par la suite, le disque revient périodiquement dans les charts et s'est classé au total  pour  exemplaires vendus.

Liste des titres

The Best Red 

The Best Red est la  compilation de Kalafina sortie sous le label Sony Music Entertainment Japan le  au Japon, le même jour que The Best Blue.

Présentation 
Elle sort en format CD et CD+BluRay. Le CD contient 15 pistes. Elle arrive  à l'Oricon et se vend à  la première semaine et reste classé dans un premier temps pendant  pour un total de  exemplaires vendus. Par la suite, le disque revient périodiquement dans les charts et s'est classé au total  pour  exemplaires vendus.

Liste des titres

Notes et références

Liens externes 
  Fiche officielle du CD+Blu-ray Blue
  Fiche officielle du CD+Blu-ray Red
  Fiche sur le site de l'Oricon Blue
  Fiche sur le site de l'Oricon Red

Album de Kalafina
Album musical sorti en 2014
Album publié par Sony Music Entertainment